Milan Purović (Servisch: Милан Пуровић) (Titograd, 7 mei 1985) is een Montenegrijnse profvoetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij verruilde in april 2014 FK Bežanija Belgrado voor Perak FA.

Statistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van Kayserispor
 Lijst van spelers van Olimpija Ljubljana
 Lijst van spelers van Cercle Brugge

Montenegrijns voetballer